

Wydarzenia 

 Klęska Scytów w bitwie nad dolnym Dunajem z Filipem II Macedońskim - ojcem Aleksandra, w bitwie zginął władca Scytów - Ateas.

Zmarli 
 data dzienna nieznana:
Ateas, władca Scytów (ur. ok. 429 p.n.e.)
Speuzyp, starożytny filozof i matematyk, siostrzeniec Platona (ur. ok. 410 p.n.e.)